Храм Николая Чудотворца — приходской православный храм в городе Минеральные Воды Ставропольского края. Входит в состав Минераловодского благочиния Пятигорской епархии Русской православной церкви.

Престольный день: 19 декабря и 22 мая.

Историческая справка 
Первое здание Покровской церкви было построено в посёлке Султановском (ныне город Минеральные Воды) в 1900 году. В 1937 году это здание было разобрано. В 1944 году для церкви был пожертвован участок земли на улице Свободы. В тот же год был совершен крестный ход и на месте будущей церкви установлен крест. Построенную церковь освятили в честь Покрова Пресвятой Богородицы 3 сентября 1950 года.

19 ноября 1997 года по благословению Гедеона, митрополита Ставропольского и Владикавказского, храм переосвящён во имя Святителя Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских, в связи с завершением строительства нового храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Минеральные Воды.

Внешнее и внутреннее убранство 
Кирпичная церковь, отличающаяся упрощёнными внешними архитектурными формами; с колокольней и кирпичной оградой.

Святыни 
 Древняя икона «Скоропослушница», написанная на горе Афон.

Клир 
иерей Кирилл Чемодуров (настоятель).
протоиерей Борис Андреев (штатный священник)

Примечания

Ссылки 
 Церковь Святого Николая Чудотворца в городе Минеральные Воды

Храмы Минеральных Вод
Минеральные Воды
Минеральные Воды
Здания и сооружения, построенные в 1950 году в России